een algemene aanduiding voor tweezijdig, of wederzijds bindend, verg.: bilaterale betrekkingen
een gesprek onder vier ogen
bilateraal (staatskunde): een verdrag etc. waarbij precies 2 landen partij zijn
 een term uit de anatomie, zie bilateraal (anatomie)